Надененко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Надененко, Сергей Иванович (1899—1968) — советский учёный в области радиотехники, радиоинженер-новатор, доктор технических наук, профессор.
 Надененко, Фёдор Николаевич (1902—1963) — советский композитор, пианист, хормейстер, редактор.